Линн Стоун (, род. 18 июля 1979 года) — чешская порноактриса.

Биография 
Линн пришла в порнобизнес через кастинг Пьера Вудмана в 1999 году. Из наиболее известных ролей в индустрии жанра можно выделить фантастический сериал режиссёра Антонио Адамо «Virtualia», снятый для студии «Private Media Group». Также снималась у таких режиссёров, как Рокко Сиффреди, Жан-Ив Лекастел, Кристоф Кларк, Начо Видал. За сцену в фильме Рокко Сиффреди «Rocco Animal Trainer #4» получила AVN Award за лучшую сцену в иностранном фильме. Закончила карьеру в 2005 году.

Фильмография 
 `Woodman Casting X` 1999
 `Anal Sauger` 2000
 `Sunny Boys` 2000
 `Blowjob Adventures of Dr. Fellatio #30` 2000
 `Cumback Pussy #32` 2000
 `Bombones Banados de Leche` 2000
 `Euro Angels #23-New Highs In Low Morals` 2000
 `Euro Angels Hardball #8-Such a Slut` 2000
 `Euro Scavenger #2` 2000
 `Italian Flair` 2000
 `Killer Pussy #1` 2000
 `Assman #14` 2000
 `Rocco Ravishes Prague #2` 2000
 `Meridian Makes a Movie` 2000
 `Pick Up Lines #54` 2000
 `Please #9-Sex Warz` 2000
 `Pussy Heaven` 2000
 `L`unico Frutto Dell Amor` 2000
 `Video Adventures of Peeping Tom #26` 2000
 `Cumback Pussy #40` 2001
 `Eve Insane Obsession` 2001
 `G-Man Tempesta Perfetta` 2001
 `Last Muse` 2001
 `Le Salaire De La Jouissance` 2001
 `Private Reality #1-Sexy Temptation` 2001
 `Rocco Animal Trainer #4` 2001
 `Rocco Animal Trainer #6` 2001
 `Rocco`s Way to Love` 2001
 `Sex Forever` 2001
 `Sex Opera` 2001
 `Too Many Woman For a Man` 2001
 `Virtualia #1-Cyber Sex` 2001
 `Virtualia #2-Final Truth` 2001
 `Virtualia #3-Dark Side` 2001
 `Virtualia #4-Dark Side #2` 2001
 `Virtualia #5-Dark Side #3` 2001
 `Without Limits` 2001
 `Without Limits #2` 2001
 `Sex Appeal` 2001
 `Virtualia #6-Lost In Sex` 2002
 `Private Life Of Lynn Stone` 2002
 `Private Interactive` 2002
 `Fever` 2002
 `Private Reality #9-Do Not Disturb` 2002
 `Private Reality #11-Singularity` 2002
 `Trasgressioni` 2002
 `Sodomania #40` 2003
 `Deep Inside Maria Loren` 2003
 `Rocco Top of the World` 2005

Ссылки 
 Lynn Stone на IAFD
 Lynn Stone на IMDB
 Lynn Stone на EGAFD
 Lynn Stone на EUROBABEINDEX
 Lynn Stone на EUROPORNSTAR
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Чехии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами